Huave – popolo nativo americano 
Lingua huave – lingua degli Huave